Штеффі Граф була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Катарину Малеєву з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Штеффі Граф (переможниця)
  Катарина Малеєва (фінал)
  Сільвія Ганіка (3-тє коло)
  Сандра Чеккіні (чвертьфінал)
  Аранча Санчес (3-тє коло)
  Раффаелла Реджі (чвертьфінал)
  Ізабель Куето (чвертьфінал)
  Беттіна Фулько (півфінал)
  Юдіт Візнер (1-ше коло)
  Нейже Діас (3-тє коло)
  Яна Новотна (3-тє коло)
  Барбара Паулюс (3-тє коло)
  Сабрина Голеш (3-тє коло)
  Радка Зрубакова (півфінал)
 n/a
 n/a

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1988 Citizen Cup Draw

Тур WTA 1988
WTA Hamburg